Cubaans voetbalelftal (mannen)
 Cubaans voetbalelftal (vrouwen)